Județul Hotin (interbelic)